Осада Албазина — осады главного русского опорного пункта на Амуре — селения Албазин.

 Осада Албазина (1685) — первый этап борьбы между Русским царством и Цинским Китаем
 Осада Албазина (1686) — второй этап борьбы между Русским царством и Цинским Китаем